Wimmer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Friedrich Heinrich Wimmer
 Franz Elfried Wimmer